Le tournoi de tennis d'Istanbul est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2006, classée en catégorie Tier III, se dispute du 22 au .

Shahar Peer remporte le simple dames. En finale, elle bat Anastasia Myskina, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Alona Bondarenko et Anastasiya Yakimova.

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Istanbul
 Saison 2006 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2006
Istanbul
Sport en Turquie en 2006
Tennis en mai 2006